Владимир Пресняков:
 Пресняков, Владимир Владимирович (род. 1968) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, актёр.
 Пресняков, Владимир Борисович (1949—1992) — советский футболист
 Пресняков, Владимир Михайлович (род. 1974) — драматург, прозаик, один из дуэта российских драматургов, писателей.
 Пресняков, Владимир Петрович (род. 1946) — композитор и саксофонист.